Paulsgut ist ein deutscher Ortsname:
 Paulsgut, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Pawłowo (Olsztynek) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Paulsgut, bis 1942 Pacholewo, Kreis Obornik, Posen, seit 1945: Pacholewo im Powiat Obornicki, Woiwodschaft Großpolen, Polen